Volga puede referirse a:

Geografía 
 Volga, el río más grande y caudaloso de Europa.
 Meseta del Volga.
 Región del Volga.
 Región económica del Volga.

Bulgaria
 Bulgaria del Volga, región de Bulgaria.

Estados Unidos
 Volga (Dakota del Sur), ciudad ubicada en el condado de Brookings en el estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Volga (Iowa), ciudad en el condado de Clayton, estado estadounidense de Iowa.
 Municipio de Volga (condado de Brookings, Dakota del Sur).
 Municipio de Volga (condado de Clayton, Iowa).

Rusia
 Distrito federal del Volga, uno de los ocho distritos federales de la Federación Rusa.

Astronomía 
(1149) Volga, un asteroide del cinturón de asteroides.

Deporte 
 Fútbol Club Volga Nizhni Nóvgorod, club de fútbol ruso.
 FC Volga Ulyanovsk, club de fútbol ruso.
 Gambito Volga, una apertura de ajedrez.

Fuerzas Armadas 
 Operación Volga, experimento nuclear soviético.

Transporte 
 Air Volga, aerolínea rusa.
 Canal Volga-Don, un canal de navegación.
 Ruta comercial del Volga, ruta que conectaba Europa del Norte y el noroeste de Rusia con el mar Caspio.
 Volga-Dnepr, aerolínea con base en Ulyanovsk, Rusia.
 Volga (etapa de cohete), la etapa superior de los cohetes rusos Soyuz 2